IHU steht für 
 Innenhochdruckumformen, Methode zur Hohlkörperformung
 International Hellenic University, griechische Universität
 B.1.640.2, Variante des Coronavirus, das die Krankheit COVID-19 verursacht

Abkürzung